Pustynia Tule (Arizona) –
 Pustynia Tule (Nevada) –